ТДД — многозначная аббревиатура:
 ТДД — танк дальнего действия
 ТДД — тендерно-договорной департамент
 ТДД — турбина двойного давления

См. также